El nombre La Tele puede hacer referencia a:
 La Tele, canal de televisión de Perú.
 La Tele, canal de televisión de Ecuador.
 Teledoce, canal de televisión de Uruguay, más conocido por su nombre público La Tele.
 La Tele, canal de televisión de Venezuela.
 La Tele, canal de televisión de Paraguay.
 La Tele, programa juvenil de Colombia